Der Name Morcles bezeichnet verschiedene geographische Objekte in der Westschweiz:

das Bergdorf Morcles VD, ehemals eigene Gemeinde und heute Teil der Gemeinde Lavey-Morcles
den Berg Dent de Morcles